Сен-Желе ()

Фамилия 
 Марианна Сен-Желе (род. 1990) — канадская шорт-трекистка, серебряный призёр олимпийских игр 2010 года в эстафете и на дистанции 500 м, призёр чемпионатов мира по шорт-треку.
 Жан де Сен-Желе (XV век) — французский писатель.
 Меллен де Сен-Желе (около 1491—1558) — французский поэт эпохи Ренессанса.
 Октавиан де Сен-Желе (1466—1502) — французский поэт и переводчик.

Топоним 
 Сен-Желе (коммуна) — коммуна во Франции, в регионе Пуату-Шарант, департамент Де-Севр.

См. также 
 Синжеле, Жан-Батист (1812—1875) — бельгийский композитор и музыкант-скрипач.

Примечания